Lüttgens
 ist der Name des deutschen Jazz-Pianisten Rolf Lüttgens
 steht für die ehemalige Saarbrücker Waggonfabrik Gebrüder Lüttgens